Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2020 de l’Open d'Australie qui est disputé du 20 janvier au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Dotation 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 4 % par rapport à l'édition 2019.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2020
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2020
Tennis en janvier 2020